Le nom Beta a été utilisé pour deux cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique nord :

 Ouragan Beta (2005), un ouragan de catégorie 3 qui a touché terre au Nicaragua ;
 Tempête tropicale Beta (2020), une tempête tropicale qui a touché terre au Texas causant des inondations au Texas et en Louisiane.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme